Лаури́нас Иви́нскис (Лаврин Ивинский; ; 15 августа 1810, деревня , ныне Кельмеский район — , деревня , ныне Шяуляйский район) — литовский писатель, поэт, публицист, переводчик.

Биография 

Родился в семье небогатых дворян. Был приходским учителем в Поневежском уезде и домашним учителем.

Известен своими календарями, которые издавал с 1847 года по 1864 год и затем в 1877 году; 19 из них на литовском языке латинским шрифтом, три — кириллицей. Календари Ивинскиса представляли собой своего рода альманахи, в которых, помимо сведений о церковных праздниках и ярмарках, давались статьи и заметки по сельскому и домашнему хозяйству, по медицине и ветеринарии, а с 1852 году был введён литературный отдел. Календари Ивинскиса печатались в Вильне в типографии известных виленских издателей и книготорговцев Завадских. Для истории просвещения Литвы его жмудские календари имеют первостепенное значение; они заменяли литовскую прессу, которая возникла только в год его смерти.

Перевёл с немецкого на литовский язык и издал в 1858 историю о Геновеве («Genawejte») австрийского писателя К. Шмида. Сделал сокращённый перевод «Робинзона Крузо» Дефо. Оставил целый ряд ненапечатанных рукописей: «Польско-литовский словарь», переводы Мильтона, Э. Юнга и других авторов.

Похоронен в Куршенай. На надгробии надписи на литовском и польском языках.

В Северной Америке, в Пенсильвании, после его смерти образовалось европейско-американское общество его имени с целью распространения сведений о литовском народе.

Ссылки 
 
 Lauryno Ivinskio gimnazija
 Laurynas Ivinskis 

Литовские писатели
Писатели Литвы
Поэты Литвы
Переводчики Литвы
Похороненные в Шяуляйском районе